Норфок се може односити на:
 Острво Норфок, вулканско острво у Тихом океану
 Норфок (грофовија), грофовију у Енглеској
 Норфок (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинија.
 Норфок (Небраска)
 Норфок (Конектикат)
 Норфок (Њујорк)